Sveti Vid, svetac iz 3. stoljeća
 Sveti Vid (Krk), naselje na otoku Krku
 Sveti Vid (Gornja Lastva), brdo u Boki kotorskoj
 Sveti Vid (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica, Slovenija
 Sveti Vid (Vuzenica, Slovenija), naselje u općini Vuzenica, Slovenija
 Sveti Vid Dobrinjski, naselje u općini Dobrinj
 Sveti Vid-Miholjice